RMS Oceanic:
 RMS Oceanic — трансатлантический океанский лайнер компании «Уайт Стар Лайн».
 RMS Oceanic — проект британской судоходной компании Уайт Стар Лайн по строительству океанского лайнера.